Sanyati steht für:

 Sanyati (Fluss), Fluss in Simbabwe
 Sanyati (Simbabwe), Ort in Simbabwe
 Sanyati (Mine), ein Kupfertagebau im Distrikt Kadoma, Simbabwe